Pasărea se poate referi la:
 Pasăre
 Pasărea, Călărași
 Pasărea, Ilfov
 Râul Pasărea, Dâmbovița
 Râul Pasărea, Cernat
 Râul Pasărea, Dunăre

Toponime românești